Джованни Арпино (27 января 1927 — 10 декабря 1987) — итальянский писатель и журналист.

Биография 
Арпино родился в Пуле — Хорватия у пьемонтских родителей, переехал в Бра в провинции Кунео. Здесь он женился на Катерине Бреро, прежде чем переехать в Турин, где он остался на всю оставшуюся жизнь.

Он окончил университет в 1951 году с диссертацией о русском поэте Сергее Есенине, а в следующем году дебютировал в литературе с романом Sei stato felice, Giovanni, опубликованным Эйнауди.

Он занялся спортивной журналистикой, писал для ежедневных газет La Stampa и Il Giornale; вместе с Джованни Брера в La Gazzetta dello Sport он привнес новое литературное качество в итальянскую литературу о спорте. Его самой важной работой в этом направлении был футбольный роман 1977 года «Синяя тьма». В Италии он познакомился с аргентинским писателем и коллегой-энтузиастом спорта Освальдо Сориано.

Арпино также писал пьесы, рассказы, эпиграммы и рассказы для детей.

Он выиграл премию Стрега в 1964 году с L’ombra delle colline, премию Кампьелло 1972 года с Randagio è l’eroe и премию 1980 года премию Кампьелло с Il fratello italiano. Его романы характеризуются сухим и ироничным стилем.

Его роман Un delitto d’onore стал высоко оцененной комедией Пьетро Джерми 1962 года «Развод по-итальянски» с Марчелло Мастроянни.

Его рассказ Il buio e il miele был экранизирован в двух фильмах: Дино Ризи «Запах женщины» (1974) с Витторио Гассманом и Мартин Брест «Запах женщины» (1992), который принес Аль Пачино Премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Арпино умер в Турине в 1987 году. Его связи с городом Бра, где прошло его детство, были поддержаны созданием многофункционального культурного центра и премией в области детской литературы.

Работы 
 Sei stato felice, Giovanni (1952)
 Gli anni del giudizio (1958)
 La suora giovane (1959)
 Un delitto d'onore (1960)
 Una nuvola d’ira (1962)
 L’ombra delle colline (1962)
 Un’anima persa (1966)
 La babbuina (1967)
 Il buio e il miele (1969) переводится как Мрак и мёд (2012)
 Randagio è l’eroe (1972)
 Racconti di vent’anni (1974)
 L’assalto al treno ed altre storie (1974)
 Rafé e Micropiede (1974)
 Domingo il favoloso (1975)
 Il primo quarto di luna (1976)
 Azzurro tenebra (1977)
 Il fratello italiano (1980)
 Le mille e una Italia (1980)
 Un gran mare di gente (1981)
 Bocce ferme (1982)
 La sposa segreta (1983)
 Il contadino Genè (1985)
 Passo d'addio (1986)
 La trappola amorosa (посмертно, 1988)
В 2005 году Мондадори опубликовал сборник избранных произведений под редакцией литературного критика Джорджо Барбери Скуаротти.

Фильмография 
 В Renzo e Luciana, эпизоде из Боккаччо-70, взятом из L’avventura di due sposi Итало Кальвино и режиссера Марио Моничелли (1962), Арпино работал над сценарием вместе с Кальвино, Сузи Чекки Д’Амико и Марио Моничелли.
 Его Il buio e il miele был превращен в известный и многократно отмеченный призами фильм «Запах женщины» (1974) режиссера Дино Ризи с Витторио Гассманом в роли капитана Фаусто Консоли и Агостиной Белли в роли Сары. Этот фильм, в свою очередь, был переделан в 1992 году под названием «Запах женщины» (1992).
 В 1977 году фильм Дино Ризи «Потерянная душа» с Витторио Гассманом в роли Фабио Штольца и Катрин Денев в роли Софии Штольц был свободно экранизирован по одноименному роману Арпино.
 В документальном фильме 1991 года для французского телесериала Un livre un jour Арпино появился в роли самого себя.

Примечания 

Писатели Италии XX века